Amphiporus nigrostriatus är en djurart som tillhör fylumet slemmaskar, och som beskrevs av Timofeeva 1912. Amphiporus nigrostriatus ingår i släktet Amphiporus och familjen Amphiporidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Slemmaskar
nigrostriatus